Сезон НБА 1980/1981 — стал 35-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в шести играх команду «Хьюстон Рокетс».

На драфте НБА 1980 года под первым номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз» был выбран центровой Джо Бэрри Кэрролл из университета Пердью. Под 2-м номером на том драфте был выбран Даррелл Гриффит, под 3-м — Кевин Макхейл, а под 12-м — Майк Вудсон.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Джулиус Ирвинг, Филадельфия 76
 Самый ценный игрок финала: Седрик Максвелл, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Даррелл Гриффит, Юта Джаз
 Тренер года: Джек Маккинни, Индиана Пэйсерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джулиус Ирвинг
 Ф Ларри Бёрд 
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Джордж Гервин
 З Деннис Джонсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Маркес Джонсон
 Ф Эдриан Дэнтли
 Ц Мозес Мэлоун
 З Отис Бёрдсонг
 З Нейт Арчибальд

 Сборная новичков НБА
 Джо Бэрри Кэрролл
 Даррелл Гриффит
 Ларри Смит
 Кевин Макхейл
 Келвин Рэнси

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Колдуэлл Джонс
 Карим Абдул-Джаббар
 Деннис Джонсон
 Майкл Рэй Ричардсон

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Дэн Раундфилд
 Кермит Вашингтон
 Джордж Джонсон
 Квинн Бакнер
 Дадли Брэдли
 Майкл Купер

Комментарии

Ссылки 
 1980-81 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1980/1981